BIBF steht als Abkürzung für:

 Beijing International Book Fair
 Bahrain Institute of Banking and Finance

BIBF